

Cinema 
 Hear No Evil – film del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Hear No Evil – film per la televisione del 1982 diretto da regia di Harry Falk
 Occhi per sentire (Hear No Evil) – film del 1993 diretto da Robert Greenwald
 Hear No Evil – film del 2012 diretto da Beth Wallan

Altro 
 Hear No Evil – album di Bill Laswell del 1988
 Hear No Evil – EP di Young Thug del 2018